Irish coffee (en français café irlandais), un cocktail à base de café, de sucre, de whisky et de crème.

Irish Coffee, roman de Carol Higgins Clark (2007)